The Reporter – cortometraggio statunitense del 1911.
The Reporter – cortometraggio statunitense del 1911 diretto da Joseph A. Golden.
The Reporter – film statunitense del 1922 diretto da John G. Blystone
The Reporter – film statunitense del 1926 diretto da Lewis Seiler
Il reporter (The Reporter) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 	1964.
The Reporter (rivista) – rivista statunitense pubblicata dal 1949 al 1968 da Max Ascoli